Михайло Гарабурда, Михайло Гарабурда гербу Абданк (д/н — 1586) — білоруський магнат, державний діяч Речі Посполитої, меценат, дипломат.
 Єроним Гарабурда (пол. Hieronim Haraburda, лат. Hieronimus Haraburda; 14 вересня 1735, Литва — липень 1820, Черея) — священик, педагог.